Take Me Home (1928) - filme mudo perdido estrelado por Bebe Daniels
Take Me Home (álbum de Cher)
Take Me Home (canção) — da cantora Cher
Take Me Home Tour — segunda turnê da banda One Direction
Take Me Home (álbum de One Direction)

Veja também 
Take Me Home Tonight

Desambiguação